Emen steht für:
 Emen, Ortsteil der Stadt Haren (Ems), Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Emen (Weliko Tarnowo), Ort in Oblast Weliko Tarnowo, Bulgarien
 Emen (Bor), Ort im Landkreis Bor (Niğde), Niğde (Provinz), Türkei

emen steht für:
 Frühneuenglisch (ISO-639-6-Code)

Emen ist der Familienname folgender Personen:
 Cem Emen (* 2004), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Emen Island, Insel in der Bucht Hamburghafen, Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktika

Abkürzung